Worsley bezeichnet:

Personen:
 Annette Worsley-Taylor († 2015), britische Modemessenveranstalterin
 Arthington Worsley (1861–1944), britischer Botaniker
 Beatrice Worsley (1921–1972), kanadische Informatikerin
 Benjamin Worsley (1618–1673), Chemiker
 Frank Worsley (1872–1943), neuseeländischer Polarforscher
 Gage Worsley (* 1998), US-amerikanischer Volleyballspieler 
 Geoffrey Tindal-Carill-Worsley (1908–1996), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Gump Worsley (1929–2007), kanadischer Eishockeytorwart
 Henry Worsley (1960–2016), britischer Polarforscher
 Joe Worsley (* 1977), englischer Rugby-Union-Spieler
 Joe Worsley (Volleyballspieler) (* 1997), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Jonathan Worsley (* 1984), walisischer Dartspieler
 Marcus Worsley (1925–2012), britischer Politiker
 Peter Worsley (1924–2013), britischer Anthropologe und Soziologe

 Ruth Worsley (* 1962), britische anglikanische Theologin; Suffraganbischöfin von Taunton
 Wallace Worsley (1878–1944), US-amerikanischer Filmregisseur

Orte:
 Worsley (Greater Manchester), eine Stadt in England
 Worsley (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Worsley (Alberta), eine Ortschaft in Kanada
 Worsley (Western Australia), Ortschaft im australischen Bundesstaat Western Australia

weitere geographische Objekte:
 Worsley River, Fluss in Westaustralien
 Worsley Old Hall, Anwesen in Greater Manchester in England
 Kap Worsley, Landspitze an der Ostküste des Grahamlands im Norden der Antarktischen Halbinsel
 Mount Worsley, Berg auf der Insel Südgeorgien im Südatlantik
 Worsley-Eisfälle, Gletscherbruch in der Ross Dependency, Antarktis

Unternehmen:
 Worsley-Aluminiumoxidraffinerie, ein Hüttenwerk in Westaustralien

Markennamen:
 Worsley vom ehemaligen britischen Automobilhersteller Teal Cars

Sonstiges:
 der Worsley Man, Mann von Worsley Moss, ein archäologischer Fund in England